Amesbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Amesbach (Gemeinde Baumgartenberg), Ortsteil der Marktgemeinde Baumgartenberg, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Amesbach (Gemeinde Steinakirchen), Ortsteil der Marktgemeinde Steinakirchen am Forst, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich

Gewässer:
 Amesbach (Ybbs), rechter Zufluss der Ybbs in Schöneck (Marktgemeinde Steinakirchen am Forst), Bezirk Scheibbs, Niederösterreich

Siehe auch;
 Amsbach